Il singolare  del Manta Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Pella era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Russell hanno battuto in finale Greg Jones 4–6, 6–0, 7–5.

Teste di serie

  Michael Russell (Campione)
  Guido Andreozzi (Primo turno)
  Alejandro González (Semifinali)
  Facundo Argüello (Semifinali)

  Thiago Alves (Primo turno)
  Julio César Campozano (secondo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)
  Fabiano de Paula (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Manta Open 2013
ATP Challenger Tour 2013